est un mot anglais signifiant « facile ». Il peut faire référence à :

Cinéma et télévision 

 , titre anglais de Scialla! (Stai sereno), film italien de Francesco Bruni, sorti en 2011 ;
 Easy, série télévisée américaine.

Musique

Album 

 , album des , sorti le  ;
 , album de Grant Green, sorti en  ;
 , album de , sorti le  ;
 , album de Kelly Willis, sorti en  ;
 , album de Marvin Gaye et Tammi Terrell, sorti le  ;
 , album de Ralph McTell, sorti en .

Chanson 

 Easy, chanson des Commodores présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Cro présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Dragonette présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Mat Zo et Porter Robinson présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Rascal Flatts présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Sheryl Crow présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des Sugababes présente sur l'album  sorti le .

Autre 

 EASY est l'indicatif d'appel d'Easyjet, compagnie aérienne européenne